La Femme insecte peut désigner :

 La Femme insecte, un film japonais réalisé par Shohei Imamura en 1963
 La Femme-insecte (Chungyo), un film sud-coréen réalisé par Kim Ki-young en 1972
 La Femme insecte, un manga d'Osamu Tezuka publié en 1970